Саку́ров — фамилия.

Известные носители:
 Сакуров, Александр Александрович (род. 1961) — российский саксофонист, флейтист, композитор и аранжировщик.
 Сакуров, Игорь Анатольевич (род. 1963) — русский художник-иллюстратор, живописец и график.

См. также 
 Сокуров
 Сакуро
 Шакуров
 Шокуров